Mote — verso ou conjunto de versos utilizado para criação de uma composição poética
 Lema
 Mote (alimento) — nome genérico para diferentes grãos ou legumes cocidos en agua, consumidos en muitas zonas do continente americano